

Anno 
 416 o 416 a.C.

Codici 
 416 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Barton, presso Canberra, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia

Matematica 
 416 – numero